Cerbon est un nom propre qui peut désigner :

 Cerbon un prénom totalement désuet, d'origine latine (Cerbonius).
 Cerbon est aussi un patronyme.

Saints chrétiens 

 Cerbon de Vérone, ou  en latin, (mort vers 400)), évêque de Vérone en Vénétie ; fêté le 10 octobre.
 Cerbon de Populonia, ou  en latin, (mort vers 580), évêque de Populonia (Piombino) en Toscane, et thaumaturge ; fêté le 10 octobre.

Toponyme(s)

 Cerbón, commune de la province de Soria dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.

Références